

Persone 
 Axel Baeck – ex sciatore alpino svedese
 Elias Baeck – pittore, incisore e cartografo tedesco
 Leo Baeck – rabbino, filosofo e educatore tedesco
 Stephan Baeck – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo tedesco

Altro 
 Leo Baeck College – collegio rabbinico di Londra